Sheen is een Ierse achternaam. Het betekent "klein vredelievend persoon" en kan verwijzen naar:
Charlie Sheen, Amerikaans acteur
Fulton J. Sheen, Amerikaans aartsbisschop en theoloog
Martin Sheen, Amerikaans acteur en regisseur, vader van Charlie
Michael Sheen, Welsh acteur

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
 Sheen (Engeland), in het graafschap Staffordshire
 North Sheen, een wijk in Londen
 East Sheen, een wijk in Londen
 Sheenboro, Canadese gemeente  

Ierse achternaam